Вингерт Алина Владимировна (дев. Резепкина) (род. 13 октября 1994, Находка) — Мастер спорта России международного класса по Кудо, Мастер спорта России по Дзюдо, кандидат в мастера спорта России по Самбо, черный пояс, 2 дан Кудо.

Обладатель Первого Кубка Азии по КУДО (Владивосток, 14 июня 2014 г), Чемпионка Мира по КУДО 2014 Токио, Япония, четырехкратная чемпионка России по Кудо в абсолютной женской категории (2011, 2012, 2014, 2016), Обладатель Кубка России по Кудо (2013),трёхкратная победительница Первенства России по Кудо (2008, 2009, 2010), бронзовый призёр Юниорского кубка Европы по Дзюдо (2011, Киев), победительница Первенства России по Дзюдо (2010), многократная победительница и призёр чемпионатов и первенств Дальневосточного Федерального округа и других турниров по Кудо, Дзюдо, Самбо, боксу, кикбоксингу и Армейскому рукопашному бою.

По результатам проведенного сезона и Всероссийский сборов Федерации Кудо России, Алина Резепкина отобралась в качестве первого номера в женской категории Сборной России по Кудо на Чемпионат Мира по Кудо 2014 года[Сформирован состав Сборной России по КУДО http://kudo.ru/news/1074].

Интересные факты 
 А. Резепкина стала обладателем чёрного пояса 1 дана Кудо в возрасте 10 лет. Право носить 2 дан Кудо А.Резепкина заслужила в апреле 2012 года, сдав все аттестационные нормативы.
 В связи с отсутствием пары, А.Резепкина на многих соревнованиях выступала в категориях с мальчиками-ровесниками (или возрастом чуть старше), что не мешало ей одерживать победы на различных турнирах.
 А.Резепкина, кроме всего прочего, является членом юниорской сборной команды России по Дзюдо.
 Победа А.Резепкиной над И.Быковой в финале Чемпионата России по Кудо 2012 года стала настоящей сенсацией, что нашло своё отражение в реакции Федерации Кудо России (см. ссылки и аудио ссылки), так как И.Быкова считалась непобедимой до этого момента.
 Роман Михайлович Анашкин — Федерации кудо России так отозвался о победе А. Резепкиной над «носительницей стиля Кудо» Ириной Быковой:
Поражение Быковой от Алины Резепкиной — главное спортивное событие Чемпионата. Алине всего 17 лет, она из Владивостока. Около 5 лет назад руководитель отделения КУДО Владивостока Денис Сивопляс сказал, что у него есть девочка, которая скоро сможет потягаться с Быковой. Тогда его слова всерьез воспринять было сложно. Но время не стоит на месте. Алину тренировал её отец, она воспитывалась на боях Быковой и мечтала её победить. В прошлом году Алина выиграла чемпионат России в 15 лет. Быкова в Чемпионате не участвовала, так как готовилась к Кубку Мира. Сегодня произошла их первая очная встреча в финале. Алина одержала победу абсолютно заслуженно!

Ссылки 
 Федерация Кудо России: Ирина Быкова уступила чемпионский титул Алине Резепкиной!
 Федерация Кудо России: интервью с Алиной Резепкиной
 10-летняя жительница Находки Алина Резепкина — своеобразный приморский спортивный феномен.
 Девушки из Находки заткнут за пояс любого. Проведут болевой и перекинут через плечо. 
 Федерация Кудо России: Завершился Чемпионат России по КУДО 2012.
 История развития борьбы самбо в Находкинском городском округе
 Алина не дрогнула
  ЕСТЬ ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ!
 Чтобы рейтинг не упал
 У Находки золото первенства России по дзюдо
 Федерация Дзюдо России: Юниорский Кубок Европы в Киеве 22 мая 2011
 Резепкина Алина Владимировна - выдающаяся спортсменка, проявившая себя в кудо, дзюдо и кикбоксинге. Биография на портале LegendaryFighters.ru
 Федерация Дзюдо России: Сборные России " Юниорки (до 20 лет)

Видео ссылки 

 Финальный бой Чемпионата России по Кудо 2012 года в абсолютной женской категории
 Тренировка Алины Резепкиной
 Первенство Приморского края 2011

Аудио ссылки 
 Роман Анашкин в гостях Радио «Маяк»

Примечания 

Чемпионы России по кудо
Родившиеся в Находке
Дзюдоисты России
Мастера спорта России